Паспорт гражданина Турции () — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина Турции при выезде за пределы и пребывании за пределами страны, а также при въезде на территорию Турции из заграничной поездки. Введён с июня 2010 года. Срок его действия — десять лет. Выдаётся Министерством внутренних дел Турции.

Внешний вид 
Паспорт красного цветa, с надписью () «Turkey» и () «Passport» на турецком и английском языках. В центре золотым тиснением нанесена звезда и полумесяц, как на государственном флаге страны. Паспорт изготавливается на турецком и английском языках. Размер паспорта составляет 88×125 мм.

Галерея
Исторические паспорта Турции

Ссылки 
 Оформление паспорта

Турция
Право Турции